Чартар () — населённый пункт в Закавказье. Находится на международно признанной территории Азербайджана, фактически контролируемой непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Согласно административно-территориальному делению Нагорно-Карабахской Республики расположено в Мартунинском районе НКР , согласно административно-территориальному делению Азербайджана — в Ходжавендском районе Азербайджана

Описание 
Во время Карабахской войны под Чартаром проходили бои. Особенно тяжёлые проходили в ноябре 1992 года. Через населённый пункт проходит трасса Красный Базар — Сос — Чартар — Гиши — Мартуни, которое соединяет Чартар с одной стороны с райцентром Мартуни, а с другой с трассой Гадрут — Красный Базар — Степанакерт — Мардакерт, которая фактически даёт выход в Степанакерт, Гадрут и Армению. Действуют больница, 3 средние школы, восьмилетняя и начальная школы, государственный детский сад и др.. В селе есть винный завод. Рядом с селом находится Чартарское водохранилище. Также под брендом «Чартар» на Степанакертском коньячном заводе выпускается белое и красное виноградное натуральное сухое вино.

До 2014 года состоял из двух частей — Гюнейчартар (северный) и Гюзейчартар (южный). В 2014 году власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики дали селу статус города (не признаётся Азербайджаном) с единым названием Чартар.

Население 
Согласно Кавказскому календарю на 1910 г., население села к 1908 г. составляло 2 757 человек, в основном армяне. К началу 1914 года указано 2 350 жителей, так же преимущественно армяне.

Выдающиеся уроженцы 
 Арпат Санджанович Аванесян (р. 1944) — армянский учёный. Сопредседатель партии «Свободная родина» НКР.
 Ваче Суренович Адамян
 Варужан Грачикович Айрапетян (р. 1966) — художник; также прославился мастерством резьбы по дереву
 Мовсес Грантович Акопян (р. 1965) — военный деятель, министр обороны НКР с мая 2007 по июнь 2015 гг.
 Егише Тевосович Асцатрян — государственный, хозяйственный и партийный деятель
 Нельсон Амаякович Давидян (р. 1950) — двукратный чемпион Европы и мира, призёр Олимпийских игр по греко-римской борьбе.
 Камалян Олег Арманович (р. 1951) — доктор химических наук, профессор Ереванского госуниверситета

Фотогалерея

Примечания 

Населённые пункты Нагорно-Карабахской Республики
Города Нагорно-Карабахской Республики